Тере́за ​​Кантари́ни (; 1 августа 1912 — 8 сентября 2022) — итальянская долгожительница, возраст которой не подтверждён Группой геронтологических исследований (GRG). Возможно, являлась вторым старейшим известным человеком в Пьемонте после Марии Кармелы Риччи. Возраст на момент смерти — 110 лет 38 дней.

Биография 
Тереза ​​Кантарини родилась 1 августа 1912 года в Сан-Бассано, провинция Кремона, Ломбардия в Королевстве Италия.

В 1940 годах Тереза Кантарани когда вышла замуж она переехала Галлиат, Италия, где и прожила 75 лет.

В возрасте 109 лет 364 дня, 31 июля 2022 года, накануне её 110-летия, её посетил Джузеппе Папа, мэр Сан-Бассано. Он подарил ей два тома истории того времени, когда она жила в провинции Кремона, а также передал ей личные документы о её семье, в том числе свидетельство о рождении, которое было найдено в ратуше.

Проживала в Галлиате, провинция Новара, Пьемонт, Италия. Скончалась 8 сентября 2022 года, в возрасте 110 лет и 38 дней.

См. также 
 Список старейших людей в мире
 Список старейших женщин
 Долгожитель
 GRG

Примечания

Ссылки 
 https://gerontology.fandom.com/wiki/Teresa_Cantarini
 https://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/391320/teresa-cantarini-taglia-il-traguardo-dei-110-anni-e-la-cremonese-piu-longeva.html
 https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2022/07/watchfolder-tgr-piemonte-web-bacci-110-anni-bo-tgp1mxf-2a21457d-7312-46ac-9b32-a228c9abf5b9.html

Стодесятилетние долгожительницы Италии